Aldo Finzi (1891-1944) : aviateur et homme politique italien.
 Aldo Finzi (1897-1945) : compositeur italien. 
  (1934-), fils de Gerald Finzi, chef d'orchestre et beau-frère de Jacqueline du Pré.
 Gerald Finzi (1901-1956) : compositeur britannique.
 Graciane Finzi (née en 1945) : compositeur et professeur titulaire au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
 Giuseppe Finzi (1815-1886),  patriote et homme politique italien.
  (1907-1991), artiste britannique, femme de Gerald Finzi ;
 Noëlla Dussart Finzi, actrice française.

Œuvres 

 Le Jardin des Finzi-Contini, roman italien de Giorgio Bassani, paru en 1962.
 Le Jardin des Finzi-Contini est un film de Vittorio De Sica.

Autres 
 Il Corriere di Tunisi

Divers 
 , organisation britannique à but non lucratif, en faveur de la musique.